Lal of LAL kan verwijzen naar:
Lal Bahadur Shastri, een Indische vrijheidsstrijder en de tweede premier van India
Lal Masjid, ook wel Rode Moskee genoemd, een moskee in Islamabad, Pakistan
Los Angeles Lakers, een Amerikaans basketbalteam
De ICAO-code van Air Labrador, een Canadese regionale luchtvaartmaatschappij